Kacir (při přepisu do jiných jazyků též Katzir, : קָצִיר, doslova „sklizeň“) může znamenat:

Příjmení 
 Aharon Kacir (1914–1972) – izraelský chemik
 Efrajim Kacir (1916–2009) – biolog a izraelský prezident
 Mor Katzir – izraelská supermodelka

Místa 
 Kacir-Chariš – izraelské město, nacházející se jižně od Haify 
 Kacir (Kacir-Chariš) – bývalá obec v Izraeli, začleněná do města Kacir-Chariš 
 Tel Kacir – kibuc v severním Izraeli

Ostatní 
 Chag ha-kacir – doslova „Svátek sklizně“, jeden z názvů svátku Šavu'ot

Související články 
 Seznam článků začínajících na „Kacir“
 Podobná slova
 Kacíř

Rozcestníky - příjmení